The Illusionist (2006), een film van Neil Burger
 internationale titel van L'Illusionniste, een Frans-Schotse animatiefilm uit 2010